W Rumunii
 Hârsești – gmina w okręgu Ardżesz
 Hârsești – wieś w okręgu Ardżesz, w gminie Hârsești
 Hârsești – wieś w okręgu Bihor, w gminie Câmpani